Krutträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krutträsket (Sorsele socken, Lappland, 724589-160264), sjö i Sorsele kommun,  (4,26 km²)
Krutträsket (Sorsele socken, Lappland, 726382-158386), sjö i Sorsele kommun,  (95,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn